Ленчицкое воеводство (, ) — административно-территориальная единица Короны Королевства Польского, а затем воеводство Речи Посполитой, расположенное в восточной Польше; существовавшее с 1339 года до Второго раздела Речи Посполитой в 1793 году.

Резиденцией воеводы и местом заседания сеймика служил Ленчицкий замок.

Ленчицкое воеводство подразделялось на три повята: Бжезинский (; центр — Бжезины), Ленчицкий (; центр — Ленчица) и Орловский (; центр — Орлов).

Воеводство имело пять сенаторов — двух высших сенаторов: воевода и каштелян ленчицкие и трёх от повятов (бжезинский, иновлудзский и конарский).

Ленчицкое воеводство создал польский король Владислав I Локетек после присоединения княжества Ленчицкого к Короне около 1339 года.

В 1793 году после Второго раздела Речи Посполитой Ленчицкое воеводство было ликвидировано и аннексировано Прусским королевством. Территория воеводства была включена в состав прусской провинции Западная Пруссия.

Ссылки 
 
 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich : 1789. Cz. 3, Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie, wyd. Andrzej Tomczak przy współpracy Zofii Kędzierskiej Poznań, Warszawa 1977.
 Gloger, Zygmunt. Województwo Łęczyckie // Geografia historyczna ziem dawnej Polski. — Kraków, 1903.

Воеводства Королевства Польского
Великопольская провинция